Share er et engelsk ord for en "andel" (substantiv) eller "at dele" (verbum).

Ordet har vundet indpas i dansk og anvendes om andele i forskellige sammenhænge, eksempelvis 

 Seertal
 Aktie eller anpart.

Se også 
 SHARE
 Shareware
 Share-alike
 Microsoft SharePoint
 Sharepoint Learning Management System